Вианна () — фамилия. Известные носители:

 Вианна, Витор (род. 1979) — бразильский борец, мастер бразильского джиу-джитсу, двукратный чемпион мира.
 Вианна, Гашпар (1885—1914) — бразильский врач и учёный-патолог.

См. также 
 Виана (значения)